Ádám Tamás (1914–1994) agrármérnök, zeneszerző
 Ádám Tamás (1952–2018) színész
 Ádám Tamás (1954) költő